Oberegg heißen folgende geographischen Objekte:
 Oberegg AI, politische Gemeinde und gleichzeitig Bezirk im Kanton Appenzell Innerrhoden

Gemeindeteile:
 Oberegg (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Oberegg (Unteregg), Ortsteil der Gemeinde Unteregg, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Oberegg (Waltenhofen), Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Oberegg (Wiesenbach), Ortsteil der Gemeinde Wiesenbach, Landkreis Günzburg, Bayern
 Oberegg (Wildpoldsried), Ortsteil der Gemeinde Wildpoldsried, Landkreis Oberallgäu, Bayern

 Oberegg (Gemeinde Neustift), Ort bei Neustift im Stubaital, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Oberegg (Gemeinde Redleiten), Ortschaft in der Gemeinde Redleiten, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Oberegg (Gemeinde St. Jakob in Defereggen), Dorf der Fraktion Innerrotte in der Gemeinde St. Jakob in Defereggen im Defereggental (Osttirol)

 Oberegg SG, Ortschaft in der Gemeinde Muolen im Kanton St. Gallen

Siehe auch:
 Obereck